Centre aquatique olympique peut faire référence :
 au futur Centre aquatique olympique de Paris qui doit accueillir des épreuves durant les Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris ;
 au Centre aquatique olympique de Rio ;
 au Centre aquatique olympique de Tokyo.